FinalBurn – emulator gier arcade opartych na systemach CPS-1, CPS-2, Neo-geo MVS, CAVE, PGM i innych.
Posiada porty na wiele różnych platform, m.in. Pocket PC oraz telefony Motorola.
Na komputery PC dostępny jest jego następca FinalBurn Alpha.

Emulacja gier komputerowych